Longhorn es un término en inglés que significa literalmente 'cuerno largo', 'cuernos largos' o 'cuernilargo'. Puede referirse a:
 Longhorn, una raza bovina británica (en);
 Texas Longhorn, una raza bovina estadounidense;
 Windows Longhorn, versión del popular software, también conocido como Windows Vista;
 Longhorn Steakhouse, una cadena de restaurantes de tipo steakhouse, en Estados Unidos.